Halloween puede referirse a:

Cultura 

 Halloween o noche de brujas es una fiesta celta que se celebra principalmente en Irlanda en la noche del 31 de octubre.

Cine y televisión 
Principalmente a la saga de películas que lleva el mismo nombre

 Halloween: (1978) primera película de terror dirigida por John Carpenter;
 Halloween 2: (1981) segunda película de terror dirigida por Rick Rosenthal
 Halloween 3: (1982) tercera película de terror dirigida por Tommy Lee Wallace;
 Halloween 4: (1988) cuarta película de terror dirigida por Dwight H. Little;	
 Halloween 5: (1989) quinta película de terror dirigida por Dominique Othenin Girard;
 Halloween 6: (1995) sexta película de terror dirigida por Joe Chappelle;
 Halloween H20: 20 años después: (1998) séptima película de terror dirigida por Steve Miner
 Halloween 8: Resurrección: (2002) película de horror dirigida por Rick Rosenthal
 Halloween: (2007) adaptación homónima de la película de terror de 1978 dirigida por Rob Zombie;
 H2: Halloween II: (2009) película de terror estadounidense, escrita, dirigida y producida por Rob Zombie;	
 Halloween: (2018) película de terror dirigida por David Gordon Green y producida por John Carpenter.
 Halloween kills: (2021) película de terror dirigida por David Gordon Green.
Series de televisión
 Halloween: capítulo de la serie Buffy la Cazavampiros.
 Halloween (Partes 1 y 2): Episodio dividido en dos partes de American Horror Story: Murder House.

Música 
 Halloween II, sencillo de Sonic Youth.
 Halloween, canción de la banda alemana de Power metal Helloween

Otros 
 Halloween (Luchador): es un luchador profesional de México;
 Spookane: llamada "Halloween" en la versión japonesa de MOTHER.